Mariànovka (Primórie), localitat del territori de Primórie, a Rússia
 Mariànovka (Omsk), localitat de la província d'Omsk, a Rússia